Saadi – poeta persiano
 Elvira Saadi – ex ginnasta sovietica
 Idriss Saadi – calciatore algerino
 Jilani Saadi – regista tunisino
 Yacef Saadi – politico e rivoluzionario algerino

Pagine correlate
 Al Saadi